

Architettura 
 Palazzo Manni – edificio storico di Pistoia, in Toscana
 Stadio Gino Manni – impianto sportivo di Colle di Val d'Elsa, in Toscana
 Villa Manni – edificio storico di Pistoia, in Toscana

Persone 
 Andrea Manni – regista, sceneggiatore e scrittore italiano
 Bartolomeo Manni – scultore svizzero
 Domenico Manni – ingegnere italiano
 Domenico Maria Manni – filologo, editore, storico, erudito e poligrafo italiano
 Ettore Manni – attore italiano
 Eugenio Manni – storico e docente italiano
 Federigo Manni – ingegnere italiano
 Fiore Manni – conduttrice televisiva, artista e scrittrice italiana
 Gino Manni – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giovanni Battista Manni – architetto, ingegnere e urbanista italiano
 Giovanni Nicolò Manni, noto anche come Giannicola Manni o Giannicola di Paolo o Giannicolò da Perugia – pittore italiano
 Giuseppe Manni – ufficiale italiano
 Giuseppe Angelo Manni – generale italiano
 Guido Manni – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Luciano Manni – calciatore italiano
 Marcello Manni – giornalista italiano
 Milena Manni – cantante italiana
 Nicoletta Manni – danzatrice italiana
 Ottorino Manni – giornalista e scrittore italiano
 Paolo Volpi Manni – politico italiano
 Pasquale Manni – scultore italiano
 Pietro Manni – medico e ostetrico italiano
 Roberto Manni – pittore italiano
 Roberto Manni – alpinista italiano
 Scipione Manni, o Scipio Manni – pittore italiano
 Vincenzo Manni – poeta e letterato italiano

Altro 
 Bottega di Bartolomeo Manni – bottega di scultura, creata da Bartolomeo Manni
 Manni Editori – casa editrice italiana

Pagine correlate 
Mani
Manna
Manne
Manno